Redange kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rédange, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Redange-sur-Attert, Diekirch, Canton de Redange, 
 Redange (kanton), Diekirch,